Befandriana-Avaratra (district), een district van Madagaskar
Befandriana-Avaratra (stad), de hoofdstad van dit district